

Biografia 
Ha frequentato il Liceo Scientifico "G. Marconi", si è laureato in Farmacia all’Università degli Studi di Perugia e svolge da sempre la professione di informatore scientifico.

Il suo impegno in politica inizia subito dopo il liceo, con l’adesione alla Federazione Giovanile Comunista Italiana e successivamente al Partito Comunista Italiano, dove ha ricoperto incarichi al livello provinciale. Successivamente ha militato nel PdS, per poi aderire al PD partecipando attivamente alla crescita del partito sia al livello locale sia regionale.

Dal 1989 al 1991 è stato nominato presidente del Comitato di Gestione della U.L.S.S. Valle Umbra Sud: in questi anni ha preso vita il progetto del nuovo ospedale di Foligno, inaugurato nel gennaio 2006.

Nel 1990 è stato eletto nel Consiglio Comunale di Foligno e nominato responsabile comprensoriale di partito per la Commissione Sanità.

Nel 1995 è stato rieletto in Consiglio Comunale e nominato assessore all’urbanistica, mantenendo tale delega anche nella successiva legislatura (1999-2004).

Sindaco di Foligno 
Candidato sindaco di Foligno del centro-sinistra (Pd, Part.Socialista, Fed.Dei Verdi Sinistra per Foligno, Lista Civica Foligno Soprattutto Obiettivi Concreti, Prc-Pdci, Idv) nelle amministrative del 2009, viene eletto al primo turno da una coalizione di centro-sinistra che ottiene il 52,9% dei voti. Nelle amministrative del 2014, al primo turno ottiene il 41,48% dei voti. Al ballottaggio del 7 giugno, viene riconfermato sindaco con il 56,50% dei voti.

Presidente della Provincia di Perugia (2014-2018) 
Nando Mismetti è risultato vincitore con il 54,8% delle preferenze contro il 45,2% del suo sfidante, il Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. La lista di centro-sinistra (Provincia Democratica Riformista), ha ottenuto sette consiglieri, mentre la lista di centro-destra (Provincia Civica) ne ha ottenuti cinque.

Note 

Presidenti della Provincia di Perugia